Jüdischer Friedhof Buseck steht für:

 Jüdischer Friedhof (Alten-Buseck)
 Jüdischer Friedhof (Großen-Buseck)